Мартіна Навратілова і Габріела Сабатіні були чинними чемпіонками, але того року не брали участі.

Яна Новотна і Катрін Суїр виграли титул, перемігши у фіналі Дженні Бірн і Джанін Тремеллінг з рахунком 6–3, 4–6, 7–5.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Italian Open 1988 Women's Doubles Draw

Парний розряд
Italian Open 1988 (теніс)
1988 в італійському спорті